

Codici 
 DZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pamandzi, Dzaoudzi, Mayotte
 dza – codice ISO 639-3 della lingua duguza
 DZA – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Algeria

Altro 
 DZA – targa automobilistica del distretto di Ząbkowice Śląskie (Polonia)